Blofeld steht für:

 Blofeld (Reichelsheim), Ortsteil von Reichelsheim (Wetterau) in Hessen
 John Blofeld (1913–1987) bedeutender Übersetzer (LThK)
 eine Figur aus James-Bond-Filmen, siehe Figuren aus James-Bond-Filmen #Blofeld
 den Blofeld Synthesizer der Firma Waldorf